In Brazilië:
Pinheiro (Maranhão), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Maranhão

In Portugal:
Pinheiro (Aguiar da Beira)
Pinheiro (Castro Daire)
Pinheiro (Guimarães)
Pinheiro (Oliveira de Frades)
Pinheiro (Penafiel)
Pinheiro (Vieira do Minho)